Томас Роберт Сёдерстрём (, 9 января 1936 — 1987) — американский ботаник.

Биография 
Томас Роберт Сёдерстрём родился в Чикаго 9 января 1936 года.

Сёдерстрём занимался изучением растений семейства Злаки. На протяжении многих лет он был куратором на Кафедре ботаники Национального музея естественной истории.

Томас Роберт Сёдерстрём умер в 1987 году.

Научная деятельность 
Томас Роберт Сёдерстрём специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Soderstrom, TR; FO Zuloaga. 1989. A revision of the genus Olyra and the new segregate genus Parodiolyra (Poaceae, Bambusoideae, Olyreae). Ed. Smithsonian. pp. iv, 79.
 Judziewicz, EJ; TR Soderstrom. 1989. Morphological, anatomical, and taxonomic studies in Anomochloa and Streptochaeta (Poaceae, Bambusoideae). Ed. Smithsonian. pp. iii, 52.
 Soderstrom, TR; RP Ellis; EJ Judziewicz. 1989. The Phareae & Streptogyneae (Poaceae) of Sri Lanka: a morphological-anatomical study. 27 pp. 8 fig.
 Soderstrom, TR. 1987. Grass Systematics & Evolution. Ed. Smithsonian. 4to, pp. xiv, 473. ISBN 0-87474-300-1.
 Zuloaga, FO; TR Soderstrom. 1985. Classification of the outlying species of New World Panicum (Poaceae: Paniceae). Ed. Smithsonian. Contrib.Botany Nº 59: pp. 1–63, 25 fig. 2 tablas.
 Sendulsky, T; TR Soderstrom. 1984. Revision of the South American genus Otachyrium (Poaceae, Panicoideae). Ed. Smithsonian.
 Calderon, CE; TR Soderstrom. 1973.  Morphological & anatomical considerations of the grass subfamily Bambusoideae based on the new genus Maclurolyra. Ed. Smithsonian. pp. iii, 55.
 Soderstrom, TR. 1967. Taxonomic study of subgenus Podosemum & section Epicampes of Muhlenbergia (Gramineae). Ed. Smithsonian. Vol. 34, Nº 4: pp. 75–189, 14 planchas.

Примечания

Литература 
 Dan H. Nicolson: Thomas Robert Soderstrom (1936–1987). In: Taxon. 36, Nr. 4, November 1987, S. 803.
 Robert Zander, Fritz Encke, Günther Buchheim, Siegmund Seybold (Hrsg.): Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart 1984, ISBN 3-8001-5042-5.

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне